Le terme supervision à différentes significations selon le domaine dans lequel il s'applique :
 En informatique, la supervision est une technique de suivi et de pilotage de traitements automatisés ;
 En musique, la supervision musicale est une activité d'enrichissement d'une œuvre par des musiques préexistantes ;
 En psychologie, la supervision est une méthode de coaching en relation d'aide
 En psychanalyse, un contrôle ou une supervision (psychanalyse), est une pratique selon laquelle un psychanalyste s'adresse à un autre au sujet d'une ou plusieurs analyses dont il a la responsabilité. 
 La SuperVision d'AudioSonic est une console de jeu vidéo portable sortie le  en France.